Okręty US Navy o nazwie USS „Tutuila”

 Pierwszy USS „Tutuila” (PG-44). Zwodowany w 1927 roku i przekazany do Chin na podstawie umowy Lend-Lease w 1942 roku.
 Drugi USS „Tutuila” (ARG-4). Zwodowany w 1943 roku jako SS „Arthur P. Gorman”. Sprzedany Republice Chińskiej w 1972 roku.

Tutuila